Onderdistrict in Indonesië
 Sambirejo (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Sragen van de provincie Midden-Java  
Plaats in Indonesië
Sambirejo (Binjai), een plaats in het bestuurlijke gebied Langkat in Indonesië
Sambirejo (Bringin), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in Indonesië
Sambirejo (Gabus), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in Indonesië (onderdistrict Gabus)
Sambirejo (Gampengrejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in Indonesië
Sambirejo (Tlogowungu), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in Indonesië (onderdistrict Gembong)
Sambirejo (Jogo Roto), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in Indonesië
Sambirejo (Jumantono), een plaats in het bestuurlijke gebied Karanganyar in Indonesië
Sambirejo (Ngawen), een plaats in het bestuurlijke gebied Gunung Kidul in Indonesië 
Sambirejo (Rejoso), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in Indonesië
Sambirejo (Sambirejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Sragen in Indonesië
Sambirejo (Selupu Rejang), een plaats in het bestuurlijke gebied Rejang Lebong in Indonesië
Sambirejo (Bangorejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuwangi in Oost-Java
Sambirejo (Tanjunganom), een plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in Indonesië
Sambirejo (Wirosari),  een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in Indonesië